James Eyre kan syfta på:

 James Eyre (1734–1799), engelsk domare
 James Eyre (1748–1813), engelsk filolog
 James Eyre (1792–1857), engelsk läkare
 James Eyre (1930–2003), engelsk general